Teoria de gênero, também chamada de ideologia de gênero, é um termo criado no meio neoconservador católico para se referir aos estudos de gênero, pós-feminismo e pós-generismo. Aqueles que usam essa expressão argumentam que os estudos de gênero fundamentam uma conspiração que visa destruir "a família" e uma “ordem natural” que fundamenta a sociedade. O termo também é utilizado por pós-estruturalistas e pós-modernistas, como contra-ataque, para se referir ao generismo, crença de que se deve reforçar os papéis sociais de gênero de acordo com a designação sexual ao nascer.

A ideia da ideologia de gênero tem sido descrita como um pânico moral ou uma teoria conspiratória que alega que existe um uma conspiração global para minar a sociedade. Ela também é aplicada como retórica anti-LGBT em geral.

Brasil 
No Brasil, a Igreja Católica tem um papel importante na difusão da teoria. O termo ideologia de gênero foi empregado no país pela primeira vez pelo arcebispo católico Orani Tempesta e foi popularizado pelo padre Paulo Ricardo. Tempesta define gênero como técnica marxista, que objetiva, junto aos partidos de esquerda e fundações internacionais, através do sistema educacional destruir os valores familiares.

Projetos de lei, propostos por defensores da Escola sem Partido, visam a proibir a educação sexual nas escolas, bem como o uso neolinguístico de flexão de gênero para neutralizar palavras e a discussão sobre gênero. Em abril de 2020, o STF determinou inconstitucionalidade nessas propostas. Outros projetos foram apresentados para a proibição do gênero neutro. E, em Santa Catarina, a linguagem neutra já foi proibida em escolas públicas e privadas. Além disto, existem projetos para a proibição desta em ao menos outros 14 estados. Profissionais da educação que usam a linguagem não sexista vêm sofrido perseguição desde então.

Criticismo de gênero 
Feministas que se opõem ao "culto" ou a "veneração" de gênero tendem a se identificar como "críticas de gênero" (do inglês, gender critical). TERFs também usam lobby trans, similar a lobby gay, tratando como uma teocracia de gênero, como causa que seria apoiada pelo ativismo pelos direitos transgêneros e transfeminismo, vista como algo masculinista, que também é replicada por conservadores de direita.

Críticos de gênero também são contra o ativismo queer, eles reconhecem gênero como as regras de gênero, um sistema inerentemente patriarcal de opressão e misoginia, logo a diferença de gênero e sexo acontece diferente, gênero seria o advento da socialização feminina ou masculina, sendo a "realidade" vivida por homens ou mulheres.

Ver também 

Marxismo cultural
Determinismo biológico
Teoria feminista
Pronome neutro de terceira pessoa
Estereótipo de gênero
Igualitarismo
Valores da família
Antifeminismo
Performatividade de gênero
Política identitária
Politicamente correto

Bibliografia 

Teorias da conspiração
Homofobia
Sexismo
Transfobia
Críticas ao feminismo
Controvérsias religiosas
Conservadorismo
Política identitária
LGBT
!Mais Teoria da História na Wiki (Mulheres)
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)
!Mais Teoria da História na Wiki (LGBTQIA+)